Andrés Vázquez (o Vásquez) puede referirse a:

 Andrés Vázquez de Sola (1927-), dibujante y periodista español.
 Andrés Vázquez «El Nono» (1932-2002), torero español.
 Andrés Vásquez Rueda-Pinto (1987-), futbolista sueco-peruano.